Сезон футбольной Лигильи Пре-Либертадорес Уругвая 1996 года. Все клубы, кроме Насьоналя и Пеньяроля квалифицировались в Лигилью через Торнео Насьональ АУФ-ОФИ 1996 года — турнира, в котором играли 8 отобравшихся через Кубок Эль Паис клубов и 8 команд из Примеры. Чемпион Лигильи и победитель матча между вице-чемпионом этого турнира и чемпионом страны квалифицировались в Кубок Либертадорес 1997, а 3-й и 4-й клубы — в Кубок КОНМЕБОЛ 1997.

Таблица

Матчи

Тур 1
Данубио 3-1 Уракан Бусео
Рампла 1-2 Пеньяроль
Ливерпуль 1-0 Дефенсор
Ривер Плейт 0-1 Насьональ

Тур 2
Дефенсор 2-1 Ривер Плейт
Пеньяроль 1-1 Данубио
Рампла 1-2 Ливерпуль
Насьональ 1-1 Уракан Бусео

Тур 3
Дефенсор 3-0 Рампла
Ливерпуль 2-5 Пеньяроль
Уракан Бусео 0-0 Ривер Плейт
Данубио 1-2 Насьональ

Тур 4
Ливерпуль 1-0 Уракан Бусео
Насьональ 5-1 Рампла
Ривер Плейт 2-0 Данубио
Пеньяроль 0-1 Дефенсор

Тур 5
Рампла 1-4 Ривер Плейт
Уракан Бусео 0-0 Пеньяроль
Данубио 3-1 Ливерпуль
Дефенсор 1-2 Насьональ

Тур 6
Данубио 3-0 Рампла
Пеньяроль 0-2 Насьональ
Уракан Бусео 0-4 Дефенсор
Ривер Плейт 2-2 Ливерпуль

Тур 7
Дефенсор 0-1 Данубио
Насьональ 4-2 Ливерпуль
Рампла 0-5 Уракан Бусео
Пеньяроль 3-0 Ривер Плейт

Матч за 2-ю путёвку
18 декабря
Пеньяроль 2-1 Данубио

Примечания

Ссылки
 результаты турниров до 2003 года на RSSSF

Лигилья Уругвая